Ралли Испании 2017 года (официально 53. RallyRACC Catalunya – Costa Daurada, Ралли Каталонии) - одиннадцатый этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 5 по 8 октября. Это 53-ее Ралли Испании в истории и 26-ое в рамках чемпионата мира. Победителем стал британец Крис Мик, это его пятая и последняя победа в мировом первенстве. Эстонец Отт Тянак взошёл на пьедестал почёта в десятый раз.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 14, 5 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году